Katharinenstift bezeichnet
 Katharinenstift (Bad Wildbad), eine ehemalige Kuranstalt
 Königin-Katharina-Stift, eine Schule in Stuttgart
 Katharinenstift (Heilbronn), ein Altenheim in Heilbronn
 Katharinenstift (Stavenhagen), diakonische Einrichtung
 St. Katharinen- und Weißfrauenstift, Frankfurt am Main